Germigney kan syfta på:
 Germigney, Haute-Saône
 Germigney, Jura